Hall of Fame Tennis Championships 2018, właśc. Dell Technologies Hall of Fame Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Hall of Fame Tennis Championships rozgrywany w dniach 16–22 lipca 2018 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 623 710 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych